Alì Babà è il personaggio protagonista della fiaba Alì Babà e i quaranta ladroni contenuta ne Le mille e una notte, rubava ai ricchi per dare ai poveri (veniva chiamato Robin il babá).

Cinema 
Alì Babà – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Società Italiana Cines
Ali Baba – cortometraggio del 1922 diretto da Joe Rock
Alì Babà (Ali Baba et les quarante voleurs) – film del 1954 diretto da Jacques Becker
Alì Babà – film del 1970 diretto da Giulio Giannini e Emanuele Luzzati
Ali Baba – film di animazione del 1991 diretto da Douglas Richards e Richard Slapczynski
Alì Babà – film del 1996 diretto da Zlata Potancokova Belli

Altro 
Alì Babà – opera lirica di Luigi Cherubini
Ali Baba – via d'arrampicata della Francia
Alibaba Group – società di commercio elettronico cinese

Pagine correlate 
Alì Babà e i quaranta ladroni (disambigua)
Ali Baba and the Forty Thieves